Бичово може да се отнася за две села на територията на Гърция:

 Бичово в дем Драма, област Източна Македония и Тракия.
 Лефка в дем Агринио, област Етолоакарнания, историческа Мала Влахия.